Olivia Rogowska era la detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale Misa Eguchi.

Eguchi ha battuto in finale Elizaveta Kuličkova 4–6, 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Magda Linette (quarti di finale)
  Irina Falconi (primo turno)
  Ashleigh Barty (primo turno)
  Olivia Rogowska (quarti di finale)

  Tereza Mrdeža (primo turno)
  Erika Sema (primo turno)
  Eri Hozumi (primo turno)
  Julia Cohen (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

McDonald's Burnie International 2014